Lista 474 gmin w departamencie Pireneje Wysokie we Francji.

 (CAT) Communauté d’agglomération of Grand Tarbes, utworzone w 2000.

 
Gminy we Francji